Bupleurum corsicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson och Jean-Louis Kralik. Bupleurum corsicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
corsicum